Alajõe kan verwijzen naar:

Alajõe (gemeente), een voormalige gemeente in de Estlandse provincie Ida-Virumaa
Alajõe (Alutaguse), een plaats in de Estlandse gemeente Alutaguse, provincie Ida-Virumaa, vroeger hoofdplaats van de gelijknamige gemeente
Alajõe (Peipsiääre), een plaats in de Estlandse gemeente Peipsiääre, provincie Tartumaa